Ilja Jeżow – rosyjski hokeista, reprezentant Rosji
 Nikołaj Jeżow – radziecki działacz partyjny i państwowy, szef NKWD w latach 1936–1938
 Walentin Jeżow – radziecki i rosyjski scenarzysta filmowy